NRJ har flere betydninger:
 NRJ – kommercielle radiostationer
 NRJ Music Awards – udmærkelse indenfor musik
 Nakskov-Rødby Jernbane – dansk privatbane (1926-1953)